Leclair oder LeClair ist der Familienname folgender Personen:
 Anton von Leclair (1848–1919), österreichischer Philosoph, Bibliothekar und Gymnasialprofessor
 Jean-Marie Leclair (1697–1764), französischer Komponist
 John LeClair (* 1969), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Laura Leclair (* 1997), kanadische Skilangläuferin
 Marc Leclair, eigentlicher Name von Akufen, kanadischer DJ und Produzent

Siehe auch:
 Leclaire
 Leclerc
 Leclercq
 Clerc